Eduardo Quisumbing y Arguelles (1895-1986), biologiste philippin
 Lourdes Quisumbing (1921-2017), femme d'état philippine